Zeil kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Cejle, ort, Vysočina,

Tyskland 

 Zeil am Main, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar